Серге́й Петро́вич Комаро́в:
 Комаров, Сергей Петрович (1922—1996) — Герой Советского Союза.
 Комаров, Сергей Петрович (1891—1957) — актёр театра и кино, режиссёр, сценарист.